Кларов — имя собственное, топоним.

 Кларов, Виктор Львович (1891—1935) — заслуженный артист РСФСР
 Кларов, Юрий Михайлович (1929—1991) — русский советский писатель, киносценарист и журналист, юрист.

 Кларов (чеш. Klárov) — площадь в историческом районе Праги Мала-Страна.